Выборы Президента Азербайджана состоялись 3 октября 1993 года.

Кандидаты

Примечания 

Выборы 1993 года
3
События 3 октября
1993 год в Азербайджане
1993